Čehov (ruski: Че́хов) je grad na otoku Sahalinu, Rusija, kod Tatarskog tjesnaca.

Prije 1946. zvao se Noda (Но́да).

Status grada ima od 1947. godine.

Grad je preimenovan u Čehov u čast pisca Antona Čehova..

Gradovi u Rusiji
Sahalinska oblast